Curbati, ou l'une de ses graphies, peut désigner :

Toponymes

Curbatí : capitale de la paroisse civile de José Félix Ribas de la municipalité de Pedraza dans l'État de Barinas ;
 Río Curbatí : un cours d'eau de l'État de Barinas, affluent du río Pagüey et sous affluent du río Apure et de l'Orénoque.

Homonymie de toponyme